Kampar est, en Indonésie :
Un fleuve dans l'île de Sumatra,
Un kabupaten (département) de la province de Riau dans cette île,
Une péninsule.